Râul Mircea se poate referi la:

 Râul Mircea, Buda
 Râul Mircea, Ialomița

Vezi și 
 Mircea (nume)